Madeleine - női keresztnév
 Madeleine (metróállomás)
 Madeleine-templom egy templom Párizsban (Église de la Madeleine)
 madeleine, francia sütemény

Hasonló néven 
 La Madeleine (Nord)
 Madeleine McCann eltűnése